Phoberopus är ett släkte av insekter. Phoberopus ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grottvårtbitare
Phoberopus